У період Другої світової війни бронетанкова промисловість розвивалась з неймовірною швидкістю. Значну роль у цьому відігравали такі країни, як СРСР, США, та Третій Рейх (Німеччина).

У часи другої світової війни танки поділяли на, Важкі танки, Надважкі танки, Середні танки, та Легкі танки.

Легкий танк — найменший, та найбільш мобільний тип танків, призначений для проникнення в тил ворога, та знищення його матеріально-технічної бази. Такі танки переважно мали масу до 18,5 тонн.

Середній танк — Такий тип танків був достатньо сильно озброєний, достатньо маневрений, але переважно слабоброньований. Такі танки використовувались для того, щоб атакувати ворогів з флангів, та непомітно зникати. Маса таких танків становила від 18,5 до 30—40 тонн.

Важкий танк — найсильніший тип танків, володів сильним озброєнням, сильною захищеністю, але дуже слабкою маневреністю. Такі танки використовувались для фронтових атак, та прориву оборони ворога. Такі танки мали масу від 30-40, і до 80 тонн.

Надважкий танк — Відрізняється від Важкого танку більшою масою, броньованістю, та силою озброєння.

Такою промисловістю займалась і Україна. І це не тільки танки зроблені в СРСР, про які ви ще дізнаєтесь, а і танки зроблені УПА. Їх небагато, але порівняно з партизанськими арміями дуже багато. Більшість із них була лише на папері у зв'язку із провалом проголошення незалежності України, але були екземпляри які були збудовані. Серед них танк «БС-11 Горобець ЛТАТ» який чесно сказати був просто копією ЛТТБ. Серед танків які лишилися тільки на папері були «БС-1 Гітлер ЛТАТ», «БС-32 Оплот СТАТ», БС-45 Бандера Е20", і «БС-56 Шухевич МС Е1». В цьому плані БС — Бандера Степан, а ЛТАТ- Легкий танк артилерійського типу
СТАТ- Середній танк артилерійського типу

Танки СРСР 

Найвідомішим, та наймасовішим танком в СРСР був славнозвісний Т-34. Цей танк випускався в неймовірній кількості модифікацій, таких, як Т-34-76, Т-34-85, Т-34-100, на його основі також було створено танки Т-54, і Т-43.

Найгірше справи йшли з важкими танками, їх катастрофічно не вистачало, а для ведення війни, ці бойові машини були максимально необхідні. Першою більш-менш вдалою спробою створити важкий танк був танк КВ-1 («Клим Ворошилов»), але такий танк не володів ні бойовою силою, ні швидкістю, тож пізніше було створено танки КВ-1С, тобто полегшену версію КВ-1, та танк КВ-2, на який почали встановлювати сильніші гармати, ніж на КВ-1.

Найкращими важкими танками СРСР періоду другої світової війни були ІС-1, та ІС-2.

Танки Другої світової війни